Qaanngulik bezeichnet:
 Qaanngulik (Bucht), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Qaanngulik (Fjord), Fjord im Distrikt Ilulissat, Grönland